256-я стрелковая Нарвская Краснознамённая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне

История 
Формировалась в Софрино на основании Приказа НКВД СССР № 00837 «О формировании пятнадцати стрелковых дивизий войск НКВД для передачи в Действующую армию» от 29.06.1941 года. В состав дивизии вошли 1500 человек из кадров войск НКВД.

В составе действующей армии с 15.07.1941 по 30.07.1942 и с 21.09.1942 по 22.04.1945 года.

Поступила в состав 22-й армии в середине июля 1941 года, держала оборону в верхнем течении реки Ловать, с возобновлением вражеского наступления с боями отходит, в начале сентября 1941 года ведёт бои юго-восточнее Пено. Так, на 08.09.1941 отходит отдельными группами в восточном и юго-восточном направлениях, штаб отошёл в район озера Ершово, утеряв управление частями.

В конце сентября — начале октября 1941 года ведёт контратаки юго-восточнее Пено, принёсшие некоторый успех.

12.10.1941 снята с позиций, прибыла в Калинин в составе пяти батальонов и одного лёгкого артполка 2-х дивизионного состава в ночь с 13 на 14.10.1941 из, ещё два батальона находились в пути. В полках дивизии насчитывалось в среднем по 800 человек. Включена в группу Ватутина.

С 14.10.1941 ведёт оборону непосредственно в Калинине, ожесточённые бои развернулись на рубеже реки Тверца. 15 октября на северо-западной окраине Калинина завязался встречный бой, который длился около 4 часов. К 14 часам 934-й стрелковый полк во взаимодействии с 8-м танковым полком 8-й танковой бригады контратаковал противника и овладел Горбатым мостом. В 16 часов противник крупными силами пехоты с 30 танками перешёл в атаку. В результате боя немцы потеряли 3 танка, 5 бронемашин, свыше 600 солдат и офицеров и отошли назад в город. К исходу дня оперативная группа Ватунина закрепилась на северо-западных окраинах Калинина.

К 16.10.1941 отошла на северо-восточные окраины Калинина. В 15 часов 16 октября части 1-й танковой дивизии (боевая группа полковника Хайдебранда) и 900-й моторизованной бригады нанесли удар из района станции Дорошиха в направлении на Николо-Малицу. Им удалось быстро прорвать оборону 934-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии и к исходу дня выйти в район Медного. Здесь немецкие части атакой во фланг были разрезаны надвое, а их авангарды почти полностью уничтожены. В боях под Медным 22—23 октября потери вермахта составили до 1000 человек, 200 мотоциклов, до 30 танков, 15 орудий, множество автомашин и другой техники; отступавшие немецкие танки были прижаты в районе Дмитровского болота (между деревнями Черкасово и Щербовым), при этом их потери составили 70 танков. Таким образом, попытка немецкого командования использовать Калинин для дальнейшего наступления, была сорвана.

22.10.1941 перешла в наступление с целью выбить вражеские войска из города, в течение нескольких дней штурмовала вражеские позиции, затем вынуждена была перейти к обороне на северо-востоке города. На 26.10.1941 дивизия медленно наступает в направлении юго-востока города, а затем была вынуждена, в ноябре 1941 года, отойти за Волгу.

Дивизия находилась под Калининым, за Волгой вплоть до декабря 1941 года, занимая позиции от реки Тверцы. 05.12.1941 около 3 часов ночи дивизия пошла в наступление через Волгу, в течение 11 дней продвигается с ожесточёнными боями к Калинину, перерезала Волоколамское шоссе, к 15.12.1941 выйдя на восточные окраины города. Части именно этой дивизии первыми ворвались в Калинин. По окончании операции дивизия вела бои в Смоленской области, затем была выведена в резерв фронта.

C января 1942 года принимает участие в первой Ржевско-Вяземской операции, прорывает вражескую оборону западнее Ржева, вышла в район севернее Белого, где в условиях полуокружения ведёт бои по удержанию коридора к пробившимся дальше частям до лета 1942 года. 05.07.1942 года противник, наступая с востока, прорвал фронт на участке дивизии, в результате чего оказались в полном окружении части 39-й армии, 41-й армии и 22-й армии, и сама дивизия также, в основном, оказалась в окружении. 19.07.1942 года разрозненные окружённые части сведены в полк, который вошёл в состав 256-й дивизии.

На 22.07.1942 года малые остатки дивизии смогли прорваться из окружения, тем не менее сохранив знамёна. Дивизия практически полностью была сформирована заново в Череповце и в сентябре 1942 года направлена на Волховский фронт, где вошла в состав реанимированной 2-й ударной армии

В ходе прорыва блокады Ленинграда перешла в наступление в 11.15. 12.01.1943 на участке между Липками и Гайтолово из района южнее Рабочего посёлка № 8, имея соседом слева 327-ю, а справа 372-ю стрелковые дивизии. 14.01.1943 овладела станцией Подгорная и завязала бои на подступах к Синявино, преодолевая покрытые льдом валы. 15.01.1943 овладела станцией Синявино.

В июле 1943 года, в ходе Мгинской операции, штурмует сильно укреплённую высоту «Лесная», несёт большие потери, отведена на пополнение и укомплектование, в августе 1943 года ведёт бои за Пореченский укреплённый узел, так 22.08.1943 наступает на рощу «Фигурная», затем вновь отведена с передовой и переброшена южнее.

C января 1944 участвует в Новгородско-Лужской операции, наступает через Уваров, Менюши и Остров. В начале февраля 1944 года вырвавшаяся вперёд на шоссе Псков-Луга дивизия оказалась в окружении вместе с частью 372-й дивизии и полком партизан в районе Елемцы-Заплюсье-Замошье-Великое Село-Конезерьев и в течение 12 дней сражалась в отрыве от своих частей. 15.02.1944 дивизия нанесла удар навстречу советским войскам на Уторгош и соединилась с основными силами.

С марта 1944 года находится под Нарвой. В начале апреля 1944 года окружена на Ауверерском плацдарме близ Нарвы, понесла большие потери. 26.07.1944 участвует в освобождении Нарвы, после чего отведена для пополнения и в августе передана в 42-ю армию, принимает участие в Мадонской операции, затем в середине октября 1944 года передислоцирована с армией юго-западнее Риги, где с 16.10.1944 года наступает в ходе Рижской операции на Лиепаю, вышла к Тукумскому оборонительному рубежу. До апреля 1945 года ведёт малоуспешные бои по ликвидации курляндской группировки противника.

Расформирована летом 1946 года.

Состав 
 930-й стрелковый полк
 934-й стрелковый полк (майор А. Е. Полозов)
 937-й стрелковый полк
 792-й артиллерийский полк (531-й лёгкий артиллерийский полк)
 312-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 334-я отдельная разведывательная рота
 422-й отдельный сапёрный батальон
 674-й отдельный батальон связи (225-я отдельная рота связи)
 272-й медико-санитарный батальон
 252-я отдельная рота химической защиты
 224-я (475-я) автотранспортная рота
 301-я полевая хлебопекарня
 244-й дивизионный ветеринарный лазарет
 880-я полевая почтовая станция
 612-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Косолапов, Пётр Павлович (июнь 1941 — июль 1941) полковник
 Иванов, Степан Александрович (07.07.1941 — 05.09.1941), генерал-майор;
 Горячев, Сергей Георгиевич (06.09.1941 — 02.05.1942), генерал-майор;
 Поплавский, Станислав Гилярович (03.05.1942 — 06.06.1942), полковник;
 Елисеев, Иван Кузьмич (16.06.1942 — 27.08.1942), подполковник;
 Барабошкин, Алексей Павлович (28.08.1942 — 19.12.1942), полковник;
 Фетисов, Фёдор Кузьмич (20.12.1942 — 18.12.1943), полковник, ;
  Козиев, Анатолий Гаврилович (19.12.1943 — 09.05.1945), полковник, .

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии

Память 

 Мемориальная доска на железнодорожном вокзале Калинина
 Мемориальная доска в Калинине на доме Пл. Мира, 70/1
 Памятная стела в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской обл., 26 июля 2014 г., в честь 70-летия освобождения города Нарвы от немецко-фашистских захватчиков

Примечания

Литература 
 
 Клявин Н. П. Нарвская, Краснознамённая. — Димитровград: ИЧФ «Время», 1997. — 216 с., ил.
 
 
 
 Утенков Ф. Н. Боевые действия частей 256-й и 372-й стрелковых дивизий в окружении. // Военно-исторический журнал. — 1988. — № 2.

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
22-я армия (СССР)
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году